Timurlengia  – рід тиранозавроїдів, що існував на початку пізнього крейдового періоду на території сучасного Узбекистану.

Список видів

Бібліографія 
Stephen L. Brusatte, Alexander Averianov, Hans-Dieter Sues, Amy Muir and Ian B. Butler (2016). "New tyrannosaur from the mid-Cretaceous of Uzbekistan clarifies evolution of giant body sizes and advanced senses in tyrant dinosaurs". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, t. 113, nr 13, str. 3447–3452. doi: 10.1073/pnas.1600140113

Stephen Brusatte. "New Tyrannosaur Species Reveals How the King of the Dinosaurs Won Its Crown." Scientific American, The Conversation.  

http://www.encyklopedia.dinozaury.com/index.php?title=Timurlengia

Тиранозавроїди
Динозаври Азії
Природа Узбекистану